Эжен Ланти (, псевдоним, настоящее имя — Адам Ланти, ; 19 июля 1879, Нормандия — 17 января 1947, Мексика) — эсперантист, социалист и писатель, основатель SAT и создатель теории безнационализма.

Биография 
Родители Ланти были крестьянами, поэтому уже в раннем возрасте Эжен успел поработать батраком, плотником, мебельщиком и дизайнером. Во всём был самоучкой и занимался образованием в вечернее время. В 1914 году мобилизован и в Первую мировую войну служил в качестве водителя санитарной машины. На Западном фронте выучил эсперанто. После войны вернулся в Париж, где оказал поддержку эсперанто в редакции журнала «Liberiga Stelo». С 1920 года жил в Париже с Эллен Кейт Лимузин, тётей Джорджа Оруэлла. Писатель несколько раз посетил встречи эсперантистов и был не в восторге, считается, что эта неприязнь нашла отражение в его романе «1984».

В этом же году Эжен Ланти отказывается от идей анархизма и становится одним из основателей Французской коммунистической партии. В 1921 году в Праге создаёт Всемирную вненациональную ассоциацию (SAT), основанную на широком круге говорящих на эсперанто коммунистах, социал-демократах и анархистах. В 1931 году анонимно публикует «Манифест безнационализма». В 1933 оставляет пост президента ассоциации из-за нападок со стороны руководства, однако продолжает играть важную роль в организации как писатель. В 1935 году основал независимый журнал «Herezulo», в которой подвергал критике советскую власть.

После 1937 года, покинув Францию, много путешествовал по миру. Столкнувшись с неизлечимой болезнью, повесился в Мексике.

Примечания

Ссылки 
 Манифест безнационализма
 Прадо Б. К. Что такое анационализм?
 Симонов И. В. «Анационализм» Эжена Ланти 

Персоналии по алфавиту
Эсперантисты Франции
Социальные анархисты
Анархисты Франции
Коммунисты Франции
Социалисты Франции
Пацифисты
Лексикографы
Повесившиеся